Microbiota hace referencia a varios artículos:

Biología
Microbiota normal, ecosistema de microorganismos procariontes y eucariontes del cuerpo humano que explica directa e indirectamente la salud de las personas. 
 Microbiota cutánea, microorganismos que alberga la piel.
 Microbiota oral, microorganismos que alberga la boca.
Microbiota salival, microorganismos que alberga la saliva.
 Microbiota intestinal, microorganismos que albergan los intestinos.
 Microbiota vaginal, microorganismos que alberga la vagina.
 Microbiota uterina, microorganismos que alberga el útero.
 Microbiota seminal, microorganismos que alberga el sémen.
 Microbiota placentaria, microorganismos que alberga la placenta
 Microbiota pulmonar, microorganismos que albergan los pulmones.

Botánica
Microbiota, género de coníferas arbustivas y siempreverdes de la familia del ciprés (Cupressaceae), con solo una especie:
Microbiota decussata.